Hongren bezeichnet:

 Hongren (Maler) (弘仁, etwa 1610–1664), ein chinesischer Maler und Mönch der Ming- und Qing-Dynastie,
 Hongren (Zen) (弘忍, 601–674), der fünfte Patriarch des Zen-Buddhismus,
 Hongren (Zitong), die Gemeinde Hongren (宏仁乡) im Kreis Zitong in der chinesischen Provinz Sichuan.